Zlatne godine - album
Zlatne godine (1993.) - film